Шоссе 42 ( , ) — израильское шоссе, ведущее с юга на север в центральной части Израиля. Длина шоссе 19 км, оно проходит к востоку от шоссе 4 и параллельно ему.

До перекрёстка Бейт-Овед шоссе имеет по одной полосе в каждом направлении. Шоссе к северу от перекрёстка Бейт-Овед включает в себя две полосы движения в каждом направлении и полосу разделения встречного движения. 

Шоссе 42 ведет к многочисленным достопримечательностям, расположенным в иудейской низменности, таким как Тель-Явне, кибуц Яд-Мордехай и другие.

Перекрёстки и развязки

Примечания

См. также 
 Список автомагистралей Израиля

4